Rhoads ist der Name folgender Personen:

 Brittany Rhoads (* 1989), US-amerikanische Skispringerin
 Cornelius P. Rhoads (1898–1959), US-amerikanischer Pathologe
 David Rhoads (1932–2017), US-amerikanischer Radrennfahrer
 James Rhoads (1828–1895), US-amerikanischer Pädagoge und Administrator
 Kourtney Rhoads (* 1991), US-amerikanische Basketball-, Handball- und Beachhandballspielerin
 Randy Rhoads (1956–1982), US-amerikanischer Rockgitarrist
 Ronald Rhoads (* 1933), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Samuel Rhoads (1711–1784), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Nicholson Rhoads (1862–1952), US-amerikanischer Zoologe
 Sara Jane Rhoads (1920–1993), US-amerikanische Chemikerin
 William Rhoads (* 1995), US-amerikanischer Skispringer

Siehe auch:
 Rhoades
 Roads